Superior steht für:

 in der Anatomie „oben liegend“, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen #Lage- und Richtungsbezeichnungen am Rumpf
 ein Zusatzprädikat bei der Hotelklassifikation, siehe Hotelstern #Sternkategorien nach Hotelstars Union
 Superior (Band), ehemalige deutsche Progressive-Metal-Band (1992–2007)

römisch-katholische Kirche:
 Oberer einer Ordensgemeinschaft, siehe Ordensoberer
 höchster Oberer einer Ordensgemeinschaft, siehe Generalsuperior
 Vorsteher eines kirchlichen Seminars, siehe Regens
 zugeteilter Diözesanpriester als Vorsteher einer weiblichen Kongregation bischöflichen Rechts, siehe Rektor
 apostolischer Superior als kirchlicher Leiter einer Mission sui juris

Unternehmen und Marken:
 Superior Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Superior Coach Company, US-amerikanischer Aufbauhersteller für Busse, Kranken- und Leichenwagen
 Superior Fahrrad- und Maschinenbau-Industrie, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Superior Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902)
 Superior, Markenname der Crescent Motor Car Company (Missouri) (1914)
 Gutbrod Superior, Kleinwagen aus der Bundesrepublik Deutschland (1950–1954)
 Standard Superior, Kleinwagen aus dem Deutschen Reich (1933–1935)
 Brough Superior, englische Motorradmarke (1919–1940)

Superior ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Oberer See, englisch Lake Superior, französisch Lac Supérieur, im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada

Vereinigte Staaten:
 Superior (Alabama), Ort im Shelby County
 Superior (Arizona), Stadt im Pinal County
 Superior (Colorado), Stadt im Boulder County
 Superior (Iowa), Stadt im Dickinson County
 Superior (Louisiana), Ort im Caddo Parish
 Superior (Michigan), Ort im Washtenaw County
 Superior (Montana), Ort im Mineral County
 Superior (Nebraska), Stadt im Nuckolls County
 Superior (Pennsylvania), Ort im Fayette County
 Superior (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im McDowell County
 Superior (Wisconsin), Hafenstadt im Douglas County
 Superior (Village, Wisconsin), Gemeinde im Douglas County
 Superior (Town), Town(ship) im Douglas County, Wisconsin
 Superior (Wyoming), Ort im Sweetwater County
 Superior Bottom (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Logan County

Siehe auch:
 Superior Township (Begriffsklärung)
 Superiorität (übergeordnete Stellung, Überlegenheit)